ISO 3166-2:SI je del standarda ISO ISO 3166, ki določa geokode; je podmnožica standarda ISO 3166-2, ki se nanaša na Slovenijo. Standard pokriva 193 slovenskih občin.

Koda SI-145 je bila stara občina Žalec, ko je razpadla na manjše občine je dobila novo šifro, ta pa je ostala neizkoriščena.

Kode

Glej tudi 
 ISO 3166-1

003166-2:SI
Upravna delitev Slovenije